Biserica Universală a Vieții (sau ULC) este o organizație religioasă care oferă gratuit oricărei hirotoniri semi-imediate în calitate de ministru ULC. Organizația afirmă că oricine poate deveni cleric imediat, fără a fi nevoie să treacă prin procesul de pre-ordonare cerut de alte credințe religioase. Cu toate acestea, cererea de hirotonie trebuie verificată de un om pentru a fi oficială; de aceea, adevărata hirotonie durează de obicei câteva zile. Cerificatele de hirotonire ULC sunt emise cu convingerea că toți oamenii sunt deja rânduiți de o Divinitate și că ULC doar recunoaște acest fapt. 

ULC nu are o doctrină tradițională, crezând ca organizație doar în a face „ceea ce este drept”. Fiecare persoană are privilegiul și responsabilitatea de a determina ce este potrivit pentru el sau pentru ea, atât timp cât nu încalcă drepturile și libertățile altora. Biserica nu stă între membru și sistemul său de credințe. 

Următoarea este o listă de oameni notabili care au fost rânduiti ca slujitori în Biserica Vieții Universale .

B

C

D

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Referințe 

Liste legate de religie
Lista clericilor
Clerici